Невинність або Девственность - перший студійний альбом російського панк-рок гурту Последние танки в Париже. Альбом вийшов у 1998 році під лейблом Egazeba Рекордз. До альбому увійшли 15 композицій.

Виконавці 
Олексій Ніконов - гітара, вокал.
Сергій "Вельмита" Вельминскин - ударні.
Єгор Недвига - бас гітара.

Список композицій 
Фикция
Собаки в глазах
Девка (Лагутенко Ілля Ігорович/«Мумій Тролль»)
Fucking life
Skinheads
Графин (Едуард «Рэдт» Старков/«Химера»)
Февраль 98
Жирного убью
Пулю буржую
Враньё
Юнкера (/)
П.О.Р.Н.О.
Девственность
Зимний Синдром (Едуард «Рэдт» Старков/«Химера»)
Фикция (hardcore)

Посилання 
https://web.archive.org/web/20140429050236/http://nikonovptvp.narod.ru/songs_devs.htm#about

Музичні альбоми 1998